Osoby:
 Hilary Rhoda – amerykańska modelka

Inne:
 Rhoda – imię
 Rhoda – amerykański serial telewizyjny
 (907) Rhoda – planetoida

Zobacz też:
 Roda
 Rohda
 Möbisburg-Rhoda